Футбольная лига в сезоне 1923/24 () — 32-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал клуб «Хаддерсфилд Таун». Второй дивизион выиграл «Лидс Юнайтед».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1923/24 на RSSSF.com 

1923
Футбол в Англии в сезоне 1923/1924
Английский чемпионат
Английский чемпионат